O termo Festival de Verão pode referir-se a:
Festival de Verão de Salvador
Festival de Verão de Guarapari

Desambiguação